Ламберт, Джек:

 Ламберт, Джек (1899—1976) — британский актёр.
 Ламберт, Джек (1902—1940) — английский футболист.
 Ламберт, Джек (1920—2002) — американский актёр.
 Ламберт, Джек (род. 1952) — американский игрок в американский футбол.
 Ламберт, Джек (род. 1999) — английский футболист.
 Ламберт, Джек Уолтер (1917—1986) — британский журналист.